Reich und Arm ist der Titel von:

 Reich und Arm (Felder), Buch von Franz Michael Felder (Schriftsteller) (1868)
 Reich und Arm (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1976/1977)

Siehe auch:
 Arm und Reich